Санта-Мария-ди-Итабира () — муниципалитет в Бразилии, входит в штат Минас-Жерайс. Составная часть мезорегиона Агломерация Белу-Оризонти. Входит в экономико-статистический микрорегион Итабира. Население составляет 10 282 человека на 2006 год. Занимает площадь 509,698 км². Плотность населения — 20,2 чел./км².

История 
Город основан 31 декабря 1943 года.

Статистика 
 Валовой внутренний продукт на 2003 составляет 67.166.171,00 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Валовой внутренний продукт на душу населения на 2003 составляет 6.514,03 реалов (данные: Бразильский институт географии и статистики).
 Индекс развития человеческого потенциала на 2000 составляет 0,800 (данные: Программа развития ООН).

География 
Климат местности: горный тропический.

Муниципалитеты штата Минас-Жерайс